André Geerts (1955-2010), auteur belge de bande dessinée ;
 Charles Geerts (1930-), footballeur belge ;
 Christel Geerts (1961-), femme politique belge flamande ;
 Christiane Geerts, coureuse cycliste belge ;
 David Geerts (1975-), homme politique belge flamand ;
 Glenn Geerts (né en 1989), cavalier belge ;
 Ina Geerts (1965-), actrice belge d'expression néerlandophone ;
 Nadia Geerts (1969-), écrivain belge et militante laïque ;
 Paul Geerts (1937-), auteur belge de bande dessinée.